

Persone
Emil Dürr (1883-1934) – storico svizzero
Françoise Dürr (1942) – ex tennista francese
Johannes Dürr (1987) – fondista austriaco
Katharina Dürr (1989) – sciatrice alpina tedesca
Lena Dürr (1991) – sciatrice alpina tedesca
Lenka Dürr (1990) – pallavolista tedesca
Peter Dürr (1960) – ex sciatore tedesco
Richard Dürr (1938-2014) – calciatore svizzero

Altro 
 Dürr o Dürr AG – azienda tedesca per la costruzione di macchine e impianti

Pagine correlate
 Durr